Гарбиње Мугуруза је освојила турнир. У финалу је савладала Симону Халеп са 6:1, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Синсинатија 2017.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно